El gran secreto puede referirse a:

 El gran secreto, una película argentina de 1942 dirigida por Jacques Remy.
 El gran secreto, una película estadounidense de 1952  dirigida por Melvin Frank y Norman Panama.
 El gran secreto, una película española de 1980 dirigida por Pedro Mario Herrero.
 El gran secreto, una miniserie de televisión de 1989 dirigida por Jacques Trébouta.
 El gran secreto, un libro escrito por Albeiro Echavarría.